Борис Владимирович Дзерожинский (1864—1915) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 8 февраля 1864 года.

Образование получил в межевых классах Владикавказской военной прогимназии, после чего 4 августа 1883 года был принят в Тифлисское пехотное юнкерское училище. Выпущен в 1886 году подпоручиком (со старшинством от 17 марта 1886 года) в Дагестанский местный батальон.

17 марта 1890 года произведён в поручики, 15 марта 1897 года — в штабс-капитаны и 6 мая 1900 года — в капитаны.

В 1904—1905 годах в рядах 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка сражался с японцами на Дальнем Востоке, был награждён несколькими орденами и в 1905 году за боевые отличия получил чин подполковника (старшинство в чине установлено с 28 сентября 1904 года). Был ранен и причислен к Александровскому комитету о раненых 3-го класса. С весны 1906 года командовал батальоном.

21 сентября 1907 года Дзерожинский был произведён в полковники 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и 2 мая 1913 года был назначен командиром 38-го Сибирского стрелкового полка.

Принимал участие в Первой мировой войне. Погиб в бою 17 февраля 1915 года. 16 мая 1915 года Дзерожинский был посмертно произведён в генерал-майоры. Высочайшим приказом от 8 июля 1915 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

Награды 
Среди прочих наград Дзерожинский имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1904 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1904 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1905 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (8 июля 1915 года)

Источники 
 Награды Георгиевским кавалерам // «Разведчик». — № 1346. — 23 августа 1916 г. — С. 542
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 г. — СПб., 1914. — С. 237
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — С. 493. — ISBN 5-89577-059-2

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени